«I Fought the Law» — песня, написанная в 1958 году . В 1959 году он вошёл в состав группы Crickets, заменив в ней на гитаре погибшего Бадди Холли. Сначала была издана этой группой на альбоме 1960 года In Style with the Crickets, а в следующем году была на стороне Б их сингла «A Sweet Love». По радио песню вообще не играли.

В 1962 году песню записал Пол Стефен и группа «Royal Lancers» из Милуоки. Песня стала региональным хитом, но в национальные американские чарты не попала.

В 1965 году песню записал со своей группой Бобби Фуллер. Он издал её на собственном лейбле Exeter (находившемся в Эль-Пасо). Это работа подкрепила группу в статусе местной знаменитости в западном Техасе; она стала одним из их самых больших региональных хитов.

В 1969 году свою версию записал .

Версия Bobby Fuller Four 

Позже Бобби Фуллер решил перейти в мейджор лейбл (Del-Fi Records, подлейбл лейбла Mustang Records). Там они стали выпускать записи под именем Bobby Fuller Four. У группы были небольшие хиты, а впервые она попала в первую десятку в США в 1966 году как раз с песней «I Fought the Law», которую они на новом лейбле перезаписали дважды (для сингла и для альбома).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «I Fought the Law» в исполнении группы The Bobby Fuller Four на 175 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 177 месте.

В 2014 году британский музыкальный журнал New Musical Express поместил «I Fought the Law» в исполнении The Bobby Fuller Four на 441 место уже своего списка «500 величайших песен всех времён».

В 2015 году сингл с этой песней в исполнении Бобби Фуллера был принят в Зал славы премии «Грэмми». Кроме того, песня в его исполнении входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

Чарты

Версия группы Clash 

В 1978 году свою версию записала британская группа Clash.

Чарты

Версия Хэнка Уильямса-младшего 
Также в 1978 году свою версию записал американский кантри-музыкант Хэнк Уильямс младший. Она была сначала издана на его альбоме 1979 года Family Tradition, а позже в том же году вышла как первый сингл с него. Она стала умеренно популярна, добравшись до 15-го места в кантри-чарте «Билборда». Это был первый сингл Уильямся за последние 4 года, попавший в топ-15.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1959 года
Синглы 1965 года
Синглы 1966 года
Синглы 1979 года
Синглы 1988 года
Синглы 2004 года
Песни Хэнка Уильямса младшего
Песни The Clash
Песни Dead Kennedys
Песни Green Day
Песни группы Nitty Gritty Dirt Band
Песни, посвящённые памяти умерших людей
Синглы Reprise Records
Песни о преступности